Перикл () — античное имя.

 Перикл — афинский военный и политический деятель в V в. до н. э.
 Перикл Младший — афинский военачальник V в. до н. э. Сын Перикла.
 Перикл (царь Ликии) — царь Восточной Ликии в IV в. до н. э.

В литературе
 «Перикл, царь Тирский» — пьеса, частично написанная У. Шекспиром.